Les mots Sibiricus, Sibirica et Sibiricum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif du latin scientifique signifiant « de Sibérie ».

En taxonomie, les mots sibiricus, sibirica et sibiricum (sans majuscule) sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales originaires de Sibérie. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : sibiricus, sibirica, sibiricum.

Épithète spécifique